Фиолетовая линия () — пятая линия Делийского метрополитена. Первый участок «Сентрал Секретэриат» — «Сарита Вихар» был открыт 3 октября  года. Сегодня длина линии составляет 46,6 км, в её составе — 34 станций, целиком расположенных на правом берегу реки Джамна. Северная часть Фиолетовой линии проходит под землёй, а южная — целиком на эстакадах. Она связывает Центральный и Южный округа Дели и город-спутник Фаридабад. На схемах обозначается фиолетовым цветом и номером .

История

Станция 
На линии расположено 32 станций, 11 из которых — подземные, остальные являются эстакадными.
 «Кашмири Гэйт» (пересадака на одноимённые станции  Красной и  Жёлтой линий)
 «Лаль Кила»
 «Джама Масджид»
 «Дели Гэйт»
 «ИТО»
 «Манди Хаус» (пересадака на одноимённую станцию  Синей линии)
 «Джанпат»
 «Сентрал Секретэриат» (пересадака на одноимённую станцию  Жёлтой линии)
 «Кхан Маркет»
 «Джавахар Лаль Нейру Стэдиум»
 «Джангпура»
 «Ладжпат Нагар» (пересадака на одноимённую станцию  Розовой линии)
 «Мулчанд»
 «Кайлаш Колони»
 «Нейру Плэйс»
 «Калкаджи Мандир» (пересадака на одноимённую станцию  Пурпурной линии)
 «Говин Пури»
 «Эркеш Нагар Окхла»
 «Джасола Аполло»
 «Сарита Вихар»
 «Мохан Эстэйт»
 «Тагхлакабад Стэйшн»
 «Бадарпур Бордер»
 «Сарай»
 «НХПС Чоук»
 «Мивла Махараджпур»
 «Сектор 28»
 «Бадкхал Мор»
 «Олд Фаридабад»
 «Нилэм Чоук Аджронда»
 «Бата Чоук»
 «Эскортс Муджейсар»
 «Сант Сурдас»
 «Раджа Нахар Сингх»

Депо 
Линию обслуживают два электродепо: «Сарита Вихар», расположенное у одноимённой станции, и «Аджронда» — рядом со станцией «Нилэм Чоук Аджронда».

Примечания

Ссылки 
 Об открытых участках на официальном сайте DMRC
 Делийский метрополитен на сайте urbanrail.net

Делийский метрополитен
Линии метрополитена, построенные в 2010 году